Хуан Франсиско де Видаль Ла Ос (; , Лима, — , там же) — перуанский военный и политический деятель. Будучи сторонником независимости, принимал активное участие в Войне за независимость Перу, в дальнейшем участвовал в становлении молодой республики. Занимал пост президента Перу в течение краткого периода в 1842—1843 годах.

Ссылки 
 http://www.adonde.com/presidentes/1842vidal.htm 

Президенты Перу